

Geografia 
 Filippine
 Leon B. Postigo – municipalità di Terza classe nella Provincia di Zamboanga del Norte

Persone 
 Juan García Postigo – modello, attore e sommelier spagnolo
 Luis García Postigo – ex calciatore messicano
 Sergio Postigo – calciatore spagnolo, difensore